Darkman — немецкий рэпер и диджей, выступающий под псевдонимами Nana или Darkman.
 Darkman — кинофильм в супергеройском жанре, поставленный Сэмом Рэйми по своему рассказу.